Bernát est un prénom hongrois masculin, variant du prénom germanique Bernhard.

Équivalents 
 allemand : 
 français :

Personnalités portant ce prénom

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom masculin